Bartolomeu Bueno da Silva — bandeirante conhecido por essa alcunha

Topônimos
 Anhanguera (Goiás) — município do estado de Goiás
 Anhanguera (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Anhanguera (Praia Grande) — bairro da Praia Grande, São Paulo
 Rodovia Anhanguera — rodovia do estado de São Paulo

Outros
 Anhanguera (gênero) — animal extinto da ordem de Pterosauria
 Consórcio Anhanguera — consórcio de empresas de ônibus da Região Metropolitana de São Paulo
 Eixo Anhanguera — linha especial de ônibus de Goiânia e sua região metropolitana
 CDT da Anhanguera — núcleo de produções do SBT
 Rede Anhanguera — rede de televisão dos estados de Goiás e Tocantins

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos